Mallows steht für:
 Mallows Bay, Bucht an der Maryland-Seite des Potomac River, in Charles County, Maryland

Mallows ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Edward Mallows (1864–1915), britischer Architekt und Landschaftsarchitekt
 Colin Lingwood Mallows (* 1930), britischer Statistiker

Siehe auch:
 Mallows’ Cp-Statistik